Георгій Георгадзе (; 10 жовтня 1964) — грузинський шахіст і шаховий суддя (арбітр ФІДЕ від 2013 року), гросмейстер від 1993 року.
 Георгадзе Тамаз Васильович (;  9 листопада 1947, Тбілісі) — грузинський шахіст і шаховий тренер, гросмейстер від 1977 року.